Wendelstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Wendelstadt (1786–1840), deutscher Maler und Lithograph
 Dieter Wendelstadt (1929–2019), deutscher Versicherungsmanager 
 Hermann Wendelstadt (1862–1928), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Villa Wendelstadt